Frații Jderi se poate referi la:
 Frații Jderi - un roman istoric scris de Mihail Sadoveanu și format din volumele Ucenicia lui Ionuț (1935), Izvorul Alb (1936) și Oamenii Măriei-Sale (1942);
 Frații Jderi - un film realizat în 1974 după volumul Ucenicia lui Ionuț al romanului Frații Jderi, regizat de Mircea Drăgan;
 Frații Jderi - un poem eroic scris de Vasile Alecsandri.